Воробьёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Воробьёвская волость — в составе Богучарского уезда Воронежской губернии.
 Воробьёвская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.
 Воробьёвская волость — в составе Каинского уезда сначала Томской губернии, затем — Ново-Николаевской губернии.